Baudó puede referirse a varios lugares y accidentes geográficos de Colombia:

 El río Baudó.
 La Serranía del Baudó.
 Los municipios de:
 Alto Baudó.
 Bajo Baudó.